La saison 2002-2003 est la  de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Équipes participantes

Premier tour 
Le premier tour s'est joué entre le 20 et le .

Groupe A 
Le groupe A a joué ses matchs au Palao de Hiel de Barcelone.

Groupe B 
Il s'est disputé à Amsterdam.

Groupe C 
Il s'est disputé à Gheorgheni.

Groupe D 
Il s'est disputé à Belgrade.

Groupe E 
Il s'est disputé à Székesfehérvár..

Second tour 
Il s'est déroulé du 18 au .

Groupe F 
Il s'est disputé à la Patinoire L'île Lacroix de Rouen.

Groupe G 
Il s'est disputé à Linz.

Groupe H 

Il s'est disputé à Liepāja.

Groupe I 
Il s'est disputé à Oświęcim.

Troisième tour 
Il s'est déroulé du 22 au .

Groupe J 
Il s'est disputé à Belfast.

Groupe K 
Il s'est disputé à Asiago.

Groupe L 
Il s'est déroulé à Bratislava.

Super finale 

Le Jokerit Helsinki remporte cette édition de la coupe continentale.

Groupe M 
Il s'est disputé à la Resega de Lugano.

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Groupe N 
Il s'est disputé à Milan.

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Finales 

Match pour la septième place

Match pour la cinquième place

Match pour la troisième place

Finale

Vainqueurs

Voir aussi

Liens externes 
La Coupe continentale 2002-2003 sur hockeyarchives.info

Notes

Articles connexes 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2002
Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace M2